

Patronyme 

 Joseph Lhermite (1844-1920), dit Frère Savinien, pédagogue et écrivain français, précurseur de l'enseignement du provencal.
 Martin Lhermite (1596-1652), historien français.
 Pierre Lhermite (1761-1828), corsaire français

Voir aussi 
 
 
Patronyme français